Als Aussichtsturm Taubenberg werden folgende Türme bezeichnet:

 Aussichtsturm Taubenberg (Nettetal) in Nordrhein-Westfalen
 Aussichtsturm Taubenberg (Warngau) in Oberbayern